Ла Мескитера има више значења:

 Ла Мескитера (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Мескитера (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Мескитера (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мескитера (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мескитера (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мескитера (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мескитера (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мескитера (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мескитера (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мескитера (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мескитера (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мескитера (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мескитера (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Мескитера, Ел Астиљеро (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Мескитера (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Мескитера (Сан Антонио де ла Кал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мескитера (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Мескитера, Вагатела (Тепејавалко де Кваутемок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Мескитера (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Мескитера (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику